Ла Лабор де Сан Антонио има више значења:

 Ла Лабор де Сан Антонио (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лабор де Сан Антонио (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику